La sigla UCS puede tener diversos significados, según el contexto:

 La UCS, o Universidade de Caxias do Sul es una Universidad Brasilera.
 En informática, el UCS o Universal Character Set es un estándar ISO que define un conjunto de caracteres.
 La UCS, o Unidad Cívica Solidaridad es un partido político de Bolivia